Амбалярану () е село в централен Мадагаскар, провинция Антананариву, регион Вакинанкаратра, окръг Анцирабе II, община Антанамбау.

Източници 

Села в регион Вакинанкарача